

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Milf“ beginnt.

Milf 



Milfa 
 Milfait, Otto (1926–2022), österreichischer Heimatforscher

Milfo 
 Milford, Dale (1926–1997), US-amerikanischer Politiker
 Milford, Gene (1902–1991), US-amerikanischer Filmeditor
 Milford, Kim (1951–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Milford, Penelope (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin
 Milford, Robin (1903–1959), englischer Komponist
 Milford-Hilferding, Peter (1908–2007), österreichischer Nationalökonom